

Classifica

Risultati

Note 

Competizioni calcistiche europee
Nazionali Under-21 di calcio
Campionato europeo di calcio Under-21